RNT, sigle de trois lettres peut faire référence à :
 Radio numérique terrestre
 Radiodiffusion nationale tchadienne
 Renton Municipal Airport
 Royal National Theatre
 Équipe cycliste RadioShack-Nissan
 Résumé non technique dans une Étude d'impact

Code